A La Liga 1947–1948-as szezonja volt a bajnokság tizenhetedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1